Сассун (Sassoon) — фамилия еврейского происхождения. Наиболее известна семья предпринимателей:
 Сассун, Фредерик Дэвид (1853—1917) — британский предприниматель 
 Сассун, Зигфрид (1886—1967) — английский писатель и поэт, участник Первой мировой войны.
 Сассун, Видал (1928—2012) — британский стилист, предприниматель и общественный деятель.
 Сассун, Катя (1968—2002) — американская актриса, фотомодель и певица.

 David Sassoon & Co. — торговый дом, основанный Дэвидом Сассуном в 1832 году.